L'Open de Pittsburgh 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du  au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie International 25 et il est doté de  de prix.

Alister Walker remporte le deuxième titre de sa semaine en s'imposant face à la tête de série  Adrian Grant.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh

Liens externes 
Saison 2011 de la PSA

2011
Squash en 2011
Sport aux États-Unis en novembre 2011